Angelo Compagnon – politico italiano
 Antoine Compagnon – critico letterario, docente e scrittore francese